Hesperia kan syfta på:

 Hesperia (fjärilar) – ett fjärilssläkte
 Hesperia (mytologi) – en nymf i grekisk mytologi
 69 Hesperia – en asteroid

Geografi
 Hesperia, Kalifornien – en stad i USA
 Hesperia, Michigan – en ort i USA
 Hesperiaparken – en park i Helsingfors

Se även
Hesperiderna